Schwarzgrub ist der Name folgender Orte:

 Schwarzgrub (Gemeinde Walding), Ortschaft von Walding,  Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Schwarzgrub (Gemeinde Weibern), Ortschaft von Weibern, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Schwarzgrub (Gemeinde Zell), Ortschaft von Zell an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich